Ситники:

Россия 
 Ситники — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Ситники — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Ситники — бывшая деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ситники — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Ситники — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Ситники — деревня в Клинском районе Московской области.
 Ситники — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ситники — посёлок в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Ситники — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Ситники — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Ситники — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

Украина 
 Ситники — село в Черкасской области.

См. также 
 Ситниковые
 Ситник (значения)
 Ситников
 Сытники